Funil -objeto cônico destinado a transferências de líquido ou substâncias em pó de um recipiente a outro.
Funil (navio) -uma construção metálica feita sobre a superestrutura e convés principal de um navio. É usado para expelir a fuligen e a fumaça da caldeira ou gases exaustão do motor. É também por vezes referido informalmente como uma chaminé.

Funil - antiga denominação da área que viria a se tornar o município de Cosmópolis, São Paulo.
Estrada de Ferro Funilense - empresa ferroviária brasileira da região do Funil, próximo a Campinas, São Paulo.
Funil - antiga denominação do município de Funilândia, Minas Gerais.
Lavras do Funil - antiga denominação do município de Lavras, Minas Gerais.

!Desambiguações mal formatadas